Морда́сова — русская фамилия.

 Мордасова, Елена Александровна (род. 1980) — певица (сопрано), лауреат всероссийских и международных конкурсов.
 Мордасова, Мария Николаевна (1915—1997) — исполнительница русских песен и частушек. Народная артистка СССР.

См. также 
 Мордасов
 Мордасово